O baudrié (do francês baudrier) é um cinto utilizado no tórax para a fixação de equipamentos de escalada e equilíbrio corporal na execução de técnicas de subida ou descida de cordas. Faz conjunto com a cadeirinha ou arnês.

No uso militar a palavra boldrié é sinônimo de talabarte ou lalim, o cinto para fixação de uma arma ao corpo.

Escalada
Equipamentos para técnicas verticais